Bill Johnson est le nom porté par :
 Bill Johnson (1874-1972), musicien de jazz (contrebasse) ;
 Bill Johnson, pianiste de l'Arkansas ;
  guitariste de blues canadien ;
 Bill Johnson (1926-2011), joueur et entraîneur américain de football américain ;
 Bill Johnson (1954-), homme politique américain ;
 Bill Johnson (1960-2016), skieur américain.